Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „15”:

Polskie:
 XV Brygada Kawalerii (1924–1929)
 15 Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej (1996–2007)
Austro-węgierska:
 15 Brygada Kawalerii (do 1918)